World U-17 Hockey Challenge 2014 steht für folgende Turniere:

 World U-17 Hockey Challenge 2014 (Januar) im Januar 2014
 World U-17 Hockey Challenge 2014 (November) im November 2014